«Adımı Kalbine Yaz» — восьмий студійний альбом турецького співака Таркана. Випущений 29 липня 2010 року.

Список композицій

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт співака 

Альбоми Таркана